Kushiro se poate referi la:

 Subrefectura Kushiro, o unitate administrativă în Japonia
 Municipiul Kushiro, o localiate în Japonia, în prefectura Hokkaidō
 Orașul Kushiro, o localiate în Japonia, în prefectura Hokkaidō